Lista 312 gmin w departamencie Nièvre we Francji.

(CAN) – gminy aglomeracji Val de Loire - Val de Nièvre, utworzone 2003 r.

Gminy we Francji